A mentor szó a következőket jelentheti:
Mentór, Alkumusz fia a Homérosznak tulajdonított Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarátja (görög mitológia)
 Mentór, Herkulesnek és Theszpiusz lányának, Azópisznak fia a görög mitológiában
 Mentór, Eurüsztheusz fia, az athéniak csatában ölték meg (görög mitológia)
 Mentór, Imbrius apja (görög mitológia)
 Mentor, Artabazos perzsa satrapa szolgálatában álló görög zsoldosvezér a Kr. e. 4. században; részt vett a perzsiai hatalmi harcokban, valamint megdöntötte az atarneuszi Hermeiász uralmát. Testvére, a rhodoszi Memnon, szintén híres zsoldosvezér volt.
 A mai szóhasználatban egy olyan személyt jelent, aki mint idősebb és tapasztaltabb barát, tanár vagy tanácsadó atyailag segít jó tanácsokkal valakit, lásd mentorálás 
 Munkahelyi környezetben olyan személyt jelent, aki egy munkatársa számára tanácsadóként áll rendelkezésre, például szakkérdésekben. A mentor elkíséri a munkatársat szakmai fejlődése során, és példát mutat neki. 
  A munkahelyi tanácsadóra példa lehet a Wikipédiában működő mentori rendszer, aminek keretében egy gyakorlottabb szerkesztő elkíséri a segítséget igénylő kezdő szerkesztőt a Wikipédia szerkesztésében tett első lépéseinél.
 Új szakma van kialakulóban, az IT-mentor, azaz az informatikai társadalom mentora. Az IT-mentorok feladata elsőrendűen az, hogy az eMagyarország pontokon segítsék azokat az embereket, akik önállóan nem képesek igénybe venni az információs társadalom nyújtotta szolgáltatásokat, nem tudják (ki)használni az információs és kommunikációs technológia kínálta lehetőségeket.
 Mentor Kiadó, Marosvásárhely
 Helységek az Amerikai Egyesült Államokban:
Mentor (Kentucky)
Mentor (Minnesota)
Mentor (Ohio)
Mentor (Washington)
Mentor (Wisconsin)
Mentor Township (Cheboygan megye), Michigan
Mentor Township (Oscoda megye), Michigan
Mentor-on-the-Lake (Ohio)

Hivatkozások